Bodie ist der Name folgender Orte: 
 Bodie, Geisterstadt in Kalifornien
 Bodie (Kalifornien), im Mono County
 Bodie (Washington), im Okanogan County

Bodie ist der Name folgender weiterer geographischer Objekte:
 Bodie Island, Insel im Dare County, North Carolina
 Bodie Canyon Mine, Mine im Bonner County, Idaho
 Bodie Mine, Mine im Yavapai County, Arizona

Bodie ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Bodie Historic District, in Bridgeport, Kalifornien, ID-Nr. 66000213
 Bodie Island Lifesaving/Coast Guard Station, in Nags Head, North Carolina, ID-Nr. 79000251
 Bodie Island Light Station, in Nags Head, North Carolina, ID-Nr. 03000607

Bodie ist der Familienname folgender Personen:
 Troy Bodie (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Zvi Bodie (* 1943), US-amerikanischer Ökonom

Bodie ist der Familienname folgender fiktiver Personen:
 William Bodie, Hauptprotagonistenname des britischen Schauspielers Lewis Collins in der TV-Serie Die Profis

Siehe auch:
 Bodie Creek
 Bodie Olmos (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Bodi
 Body